Жюзанвиньи́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Сулен-Дюи. Округ коммуны — Бар-сюр-Об.

Код INSEE коммуны — 10184.

Коммуна расположена приблизительно в 175 км к востоку от Парижа, в 65 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 45 км к востоку от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 124 человека.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 79 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 56 были экономически активными, 23 — неактивными (показатель активности — 70,9 %, в 1999 году было 66,3 %). Из 56 активных работали 50 человек (30 мужчин и 20 женщин), безработных было 6 (4 мужчины и 2 женщины). Среди 23 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 7 — пенсионерами, 10 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об